Daniele Biganzoli – ex cestista e dirigente sportivo italiano
 Federica Biganzoli – pallavolista italiana
 Filippo Biganzoli – scultore italiano